Akbarov ist der Familienname folgender Personen:
 Egamnazar Akbarov, usbekischer Judoka, siehe Olympische Sommerspiele 2004/Teilnehmer (Usbekistan) #Judo
 Iljas Akbarov, siehe Tadschikische Musik #Überlieferung
 Nizami Akbarov (Nizami Əkbərov; * 1960), aserbaidschanischer Chemiker